Pedro de Yugoslavia puede referirse a:

Pedro I de Serbia (1844–1921), último rey de Serbia (1903–1918) y primer rey de los serbios, croatas y eslovenos (1918–1921).
Pedro II de Yugoslavia (1923–1970), último rey de Yugoslavia.
Pedro Karađorđević (príncipe de Yugoslavia) (1980), hijo mayor de Alejandro de Yugoslavia y la princesa María de la Gloria de Orleans-Braganza, y nieto del rey Pedro II.